Кубок виклику — перший загальнонаціональний турнір на теренах Австро-Угорської імперії.
 Кубок виклику — первинна назва Кубка Стенлі.
 Кубок виклику ЄГФ — щорічний жіночий гандбольний турнір, організований Європейською федерацією гандболу.
 Кубок виклику ЄГФ — щорічний чоловічий гандбольний турнір, організований Європейською федерацією гандболу.
 Кубок виклику ЄКВ — щорічний волейбольний турнір.
 Кубок виклику 1979 — хокейний турнір між збірними СРСР і НХЛ.
 Кубок виклику АФК — міжнародний футбольний турнір.
 Азійський кубок виклику — міжнародний хокейний турнір.